Hühnerstein ist der Name folgender Berge:

 Hühnerstein (Fränkische Schweiz), 598 m, in der Fränkischen Schweiz bei Reipertsgesee, Stadt Betzenstein, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hühnerstein (Wasgau), 455,7 m, im Pfälzerwald bei Schwanheim, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz